Ка́зим () — имя арабского происхождения, означающее молчаливый, сдерживающий свой гнев.
 Муса аль-Казим (745—799) — седьмой из двенадцати имамов, признаваемых шиитами-двунадесятниками.
 Казим Решти — мусульманский мистик, преемник Шейха Ахмада Ахсаи и лидер шейхитского движения с 1827.
 Дагестани Казем (1900—1985) — философ, социолог, доктор социологических наук, автор множества книг по философии и социологии.
 Мохаммад Казем Шариатмадари (1905—1986) — шиитский богослов и иранский общественный деятель.
 Кадим Аралбай (род. 1941) — народный поэт Башкортостана.
 Колин Казим-Ричардс (род. 1986) — англо-турецкий футболист, полузащитник нидерландского клуба «Фейеноорд» и сборной Турции.

См. также 
 Казембек (дворянство) — русский дворянский род.
 Абул Казим — гора в юго-восточной Эфиопии.